Ladyhawke – film del 1985 diretto da Richard Donner
 Ladyhawke – album di Ladyhawke del 2008
 Ladyhawke – cantautrice e polistrumentista neozelandese